

Вані — місто, регіон Імереті

Вані — місто, округ Яватмал, дивізіон Амраваті, штат Махараштра

Вані — муніципалітет, регіон Лотарингія, департамент Мозель

 Вані — дракон у японській міфології